Велень () — гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Чарнковско-Тшчанецкий повят, Великопольское воеводство. Население — 12 699 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Чарнкув
 Гмина Члопа
 Гмина Дравско
 Гмина Кшиж-Велькопольски
 Гмина Любаш
 Гмина Тшчанка
 Гмина Вронки

Ссылки 
 Официальная страница 

гмины Великопольского воеводства